David Mach ist der Name folgender Personen:
* David Mach (Bildhauer) (* 1956), schottischer Bildhauer
 David Mach (Nordischer Kombinierer) (* 2000), deutscher Nordischer Kombinierer